Cão policial, especialmente em países anglófonos, onde K-9 é homófono a canine (canino)
 K-9 (filme) - filme americano de 1989
 K-9 (série de televisão) - série de televisão que estreou em 2009
 K-9 Mail - aplicativo de Email
Desambiguação